Acunzo ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Acunzo (* 1973), italienischer Basketballspieler
 Diego Acunzo (* 1998), italienischer Fußballspieler
 Filippo Acunzo (1835–1867), italienischer Fagottist, Dirigent und Komponist
 Nicola Acunzo (* 1976), italienischer Schauspieler und Politiker